I predoni della prateria (The Brand of Cowardice) – film di John W. Noble del 1916
I predoni della prateria (The Lincoln Highwayman) – film di J. Gordon Edwards del 1919
I predoni della prateria (Tumbling River) – film di Lewis Seiler del 1927